Beyond a Reasonable Doubt ist der Originaltitel von:

 Jenseits allen Zweifels, US-amerikanischer Spielfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1946
 Gegen jeden Zweifel, US-amerikanischer Spielfilm von Peter Hyams aus dem Jahr 2009